Caquetá megye, Kolumbia egyik megyéje
 Caquetá, folyó Dél-Amerikában, Kolumbia és Brazília területén